Mehdi Mirza Mehdi Tehrani (en persan : مهدی تهرانی ; né le 13 mars 1970 à Téhéran) est un journaliste, un historien, un critique de cinéma, iranien et ancien Marines et Commando pendant la Guerre Iran-Irak.

En plus de plus de 3 décennies de critique cinématographique et d'historiographie dans le domaine du film et du cinéma, il est actuellement professeur d'études cinématographiques au campus des beaux-arts de l'Université de Téhéran. Du 23 septembre 2020 au 20 novembre 2021, il a été membre du Film Age Rating Board de l'Iranian Cinema Organization.

Mehdi Mirza Mehdi Tehrani est le commandant du  bataillon de l'unité Plongée sous-marine Commando et est l'un des 17 anciens combattants survivants de cette unité de 500 membres dans l'opération Karbala-4 dans la Guerre Iran-Irak.

Formation universitaire 
De 1987 à 1993, Mirza Mehdi Tehrani étudie les bases de la traduction et de l'historiographie avec Reza Seyed Hosseini. Akbar Alemi, Arthur Knight, Christine Ross et Arthur Asa Berger comptent parmi ses professeurs les plus respectés dans l'histoire du cinéma, de l'esthétique et de l'enseignement supérieur de 1987 à 2000. Il est titulaire d'un doctorat en études cinématographiques et médias visuels ( titre de thèse : L'impact du journalisme local sur le cinéma britannique au cours des deux dernières années de la Seconde Guerre mondiale Superviseur : Christine Ross, Arthur Asa Berger ) de la Faculté des arts de l'Université McGill.

Expérience militaire dans la guerre Iran-Irak 
Mehdi Tehrani, le commandant de la division Plongée sous-marine Commando et l'un des rares survivants de cette unité dans l'opération Karbala 4, est le plus jeune et le dernier commandant du bataillon Kamil de la  division, Mohammad Rasoolullah, dans la Guerre Iran-Irak.

Références 

Professeur à l'université de Téhéran
Étudiant de l'Université McGill
Journaliste iranien
Critique iranien de cinéma
Militaire iranien de la guerre Iran-Irak
Étudiant de l'université de Téhéran
Naissance en mars 1970